Уајакокотла има више значења:

 Уајакокотла (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Уајакокотла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уајакокотла (Уајакокотла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику